Dollar Corner
Speaker's Corner
Carl's Corner
The Corner
Red Corner
Moncks Corner
Chris Corner
Miguel Corner
Tysons Corner
Westlake Corner
Sams Corner
Albrights Corner
College Corner
Tillmans Corner (Alabama)
Oyehut-Hogans Corner
On the Corner
Spiveys Corner
Skippers Corner
Fussels Corner

Desambiguação
Desambiguações de topônimos